Валье-де-Мена ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Мериндадес. Занимает площадь 263 км². Население — 3921 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 119 км.

Покровителем города считается святой Антонио Абад.

География 
У небольшой деревни Кадагуа, входящей в состав муниципалитета, находится исток одноимённой реки.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Бургоса